Příjmení Klecanda nosí více osobností:

 Jan Klecanda (1855–1920), český učitel, novinář a spisovatel
 Jiří Klecanda (1890–1918), český politik, pracující ve vrcholných orgánech hájících zájmy Čechů a Slováků v krajanských spolcích působících na Rusi během první světové války, syn Jana Klecandy (1855–1920)
 Vojtěch Vladimír Klecanda (1888–1947), český voják, legionář, generál
 Vladimír Klecanda (1888–1946), český a československý archivář, člen druhého odboje a poválečný poslanec za národní socialisty